До́лин — русская фамилия, женская форма — .

Известные носители 
 
 
 Долин, Борис Генрихович (1903—1976) — советский режиссёр и сценарист научно-популярного кино, педагог. Народный артист РСФСР.
 Долин, Владимир Гдалич (1932—2004) — украинский советский энтомолог.
 Долин, Георгий Прокопьевич (1862 — после 1914) — архитектор, гражданский инженер.
 Долин, Олег Владимирович (род. 1981) — российский актёр театра и кино, сын В. А. Долиной и брат А. В. Долина.
  (1917—2002) — канадский композитор, вице-президент Международного общества современной музыки (1972—1975).

См. также